Collegio uninominale Abruzzo - 02 – collegio uninominale italiano per la Camera dei Deputati nella ripartizione del 2017.
 Collegio uninominale Abruzzo - 02  – collegio uninominale italiano per la Camera dei Deputati nella ripartizione del 2020.
 Collegio uninominale Abruzzo - 02 – collegio uninominale italiano per il Senato della Repubblica.